Rothemund ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Rothemund (auch Herbert Josef Rothemund; 1930–2015), deutscher orthodoxer Bischof und Verfasser von Büchern über Ikonenkunst
 Christian Peter Rothemund (* 1946) Sänger und Kabarettist
 Carmen König-Rothemund (* 1948), deutsche Politikerin (SPD), MdL, Richterin am Bayerischen Verfassungsgerichtshof
 Helmut Rothemund (1929–2004), deutscher Politiker
 Marc Rothemund (* 1968), deutscher Filmregisseur
 Margit Geissler-Rothemund (1958–2016), deutsche Schauspielerin und Fotomodell
 Nina Rothemund (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Sigi Rothemund (* 1944), deutscher Filmregisseur

Siehe auch:
 Rothemund-Reaktion (Rothemund-Synthese)
 Rothermund
 Rothmund